Aschbach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Aschbach (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat
 Aschbach-Markt: municipi austríac de l'estat de la Baixa Àustria

Altres 
 Alexander Aeschbach: ciclista suís
 Joseph Aschbach: historiador alemany